La saison 2005-06 est la  de l', le championnat élite de hockey sur glace en Suède. La saison régulière s'est jouée du  jusqu'au . HV 71 remporte la saison régulière mais Färjestads BK est sacré champion des séries.

Saison régulière

Classement final 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

       Équipe championne de la saison régulière
       Équipe qualifiée pour les séries
       Équipe devant jouer la phase de relégation

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires

Arbre des séries

Meilleurs pointeurs

Effectif vainqueur

Trophées 
 Trophée Le Mat : Färjestads BK
 Guldpucken : Kenny Jönsson, Rögle BK
 Guldhjälmen : Andreas Karlsson, HV 71
 Trophée Honkens : Johan Holmqvist, Brynäs IF
 Trophée Håkan-Loob : Tomi Kallio, Frölunda HC et Andreas Karlsson, HV 71
 Årets rookie : Nicklas Bäckström, Brynäs IF
 Årets coach : Thomas Andersson, Gäble
 Guldpipan : Thomas Andersson

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Hockeyligan.se — site officiel
  Swehockey.se — statistiques officielles

2005-2006
Suède M1
Sport en Suède en 2005
Sport en Suède en 2006